Куберле:
 Куберле — река на юго-востоке Ростовской области (левобережье Дона), приток реки Сал
 Куберле́ — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги